Kuopervagge kan syfta på:

Kuopervagge (Kebnekaise) – en dalgång i Kebnekaisemassivet
Kuopervagge (Sarek) – en dalgång i Sareks nationalpark